Knírač může být plemeno psa:
 Knírač malý
 Knírač střední
 Knírač velký
Nebo lidové označení pro
 člověka nosícího knír